Cassel (California), Verenigde Staten
 Cassel (Canada)
 Kassel (Duitsland), tot 1926 Cassel
 Kassel (Frankrijk), officieel Cassel
 Cassel (Wisconsin), Verenigde Staten
 Cassel (Zuid-Afrika)

Zie ook
Kassel